Osoby o tym nazwisku:
 Karabo Sibanda – botswański lekkoatleta
 Ronald Sibanda – zimbabwejski piłkarz